Волосы Вероники I (Coma I) — группа галактик, находящаяся на расстоянии около 14,5 Мпк от Солнца в созвездии Волос Вероники. Ярчайшим представителем группы является NGC 4725. Группа Волосы Вероники I содержит большое число спиральных галактик и малое количество эллиптических и линзовидных. Группа расположена перед более далёкими скоплениями Волос Вероники и Льва и находится внутри сверхскопления Девы.

Группа галактик Волосы Вероники I в настоящее время падает внутрь скопления Девы и в конечном итоге сольётся с ним.

Структура 
Группа Волосы Вероники I по всей видимости состоит из двух крупных подгрупп: более плотной, с центром в NGC 4274 и NGC 4278, и менее плотной, окружающей NGC 4565 как предполагал Жерар де Вокулёр. Грегори и Томпсон (1977) обнаружили, что чёткого разделения на две подгруппы нет. Они отметили наличие небольшого повышения плотности вокруг NGC 4274, при этом остальные представители группы галактик оказались равномерно распределены к юго-востоку от данного повышения плотности. Также была найдена центральная бароподобная структура с малой осью около 0,9 Мпк и большой осью около 2,3 Мпк. П. Фуке и коллеги, а также А. М. Гарсиа и коллеги указали, что группа Волосы Вероники I состоит из двух подгрупп с центрами в NGC 4274 и NGC 4565. Также Гибсон и коллеги предположили, что с данной группой связана другая структура, группа Волосы Вероники II с центром в NGC 4725.

Представители группы 
Приведённая ниже таблица содержит список галактик, которые отнесены к группе Волос Вероники I в Каталоге ближайших галактик, обзоре Фуке и др., каталоге LGG, и трёх списках группы, созданных Giuricin и др.

Также возможными галактиками группы могут быть IC 3215, IC 3247, MCG 5-29- 66, NGC 4080, NGC 4150, NGC 4308, NGC 4455, NGC 4509, NGC 4534, NGC 4627, NGC 4631, NGC 4656, NGC 4670, UGC 6900, UGC 7007, UGC 7300, UGC 7428, UGC 7438, UGC 7673, UGC 7916 и UGCA 294.

Ближайшие группы 
Центр скопления Девы (M87) лежит примерно в 3,6 Мпк от группы Волос Вероники I.

Примечания 

Местное сверхскопление
Волосы Вероники (созвездие)
Большая Медведица (созвездие)